Дедеркой может означать:
 Дедеркой — село в Краснодарском крае России;
 Дедеркой — платформа Северо-Кавказской железной дороги;
 Дедеркой — река в Краснодарском крае.